De afkorting DR kan staan voor:

 Danmarks Radio, de Deense staatsomroep
 Deutsche Reichsbahn, de voormalige nationale spoorwegmaatschappij van Duitsland
 Dienst Regelingen, een onderdeel van het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 Dixon Racing, een historisch merk van motorfietsen
 Formatie van Drente, een formatie in de ondergrond van Nederland
 Durrës (district), een district in de gelijknamige Albanese prefectuur (kentekencode: DR)

Dr kan verwijzen naar:
 Doctor, hoogste academische graad of titel